Demonax de Mantinea, legislador grec 
 Demonax, filòsof cínic grec